Алиса де Монморанси (; ум. 25 февраля 1221) — французская аристократка, жена Симона IV де Монфора.

Биография 

Дочь Бушара V де Монморанси и Лоретты де Эно, сестра коннетабля Франции Матье II Великого.

Около 1190 года вышла замуж за Симона IV де Монфора, графа Лестера, в браке с которым произвела на свет четверых сыновей и троих дочерей.

«Дама, столь же достойная уважения по своему рождению, как по благочестию и мудрости», Алиса приняла активное участие в завоевании Лангедока французами.

В 1210 году была вызвана мужем на юг и прибыла в замок Пеннотье в Каркассе с отрядом рыцарей-крестоносцев. По словам Гильема Тудельского приехала к Симону в Пеннотье после взятия Минерва, павшего 22 июля 1210; Пьер де Во-де-Серне пишет, что она прибыла еще до начала осады, в начале поста, в первой половине марта. Дом Вессет полагает, что она присутствовала при осаде Минерва.

В связи с этим Гильем замечает (лесса L), что «Никогда более разумной женщины Господь и вера мне в помощь, Не было на этом свете ни в дальних краях, ни вблизи» (Jes plus savia femna, si m'ajud Dieeus ni fes, No sap om en est mon tant can te lonh ni pres), а хронист из Во-де-Серне пишет «Господь 
послал помощницу ему под стать, чтобы не тратить лишних слов — супругу 
благочестивую, мудрую и заботливую. Ее 
благочестием украшались мудрость и забота 
о ближнем; мудростью направлялись  
благочестие и заботливость, заботливостью  
умножались благочестие и мудрость. Кроме того Бог благословил названную графиню продолжением рода, ибо граф имел от нее нескольких прекрасных детей».

Алиса присутствовала при осаде Терма в конце 1210 года, при осаде Бирона 
летом 1212-го. Жила в Каркассоне, в 1215 году перебралась в Тулузу в Нарбонский замок, «с балкона роскошной просторной залы»  которого в 1216-м наблюдала за восставшим городом, после чего, по словам продолжателя Гильема, послала к мужу сержанта с сообщением, что «он потеряет Тулузу и сыновей, и жену, и если не поторопится покинуть Монпелье, то не застанет в живых ни ее, ни сына. А бросив Тулузу ради завоевания Прованса, он сделает паучью работу, которая гроша не стоит».

После прибытия Симона в Нарбонский замок и тяжелого ранения Ги де Монфора графиня участвовала в совещании с мужем, герцогами и важнейшими баронами.

Согласно продолжателю Гильема, в 1217 году в связи с осадой Тулузы вместе с епископом, Фуко де Берзи и Пьером де Вуазеном была направлена в Париж к королю Филиппу Августу с просьбой о военной поддержке; обратилась к брату и прочей родне, и подняла Керси на помощь крестоносцам. В мае 1218 вернулась с многочисленным войском.

После гибели Симона снова поехала на север собирать поддержку для своего сына 
Амори, прибыла ко двору в июне и вернулась в Лангедок под Рождество 
1218-го.

3 апреля 1219 в Кастельнодари вместе с кардиналом Бертраном, епископом Каркассона, Ги де Монфором, Ламбером де Тюрси, сеньором де Ломбером, была свидетелем соглашения Амори VI с епископом Агда Тедизом.

Умерла 25 февраля 1221 и была погребена в аббатстве Нотр-Дам-лез-От-Брюейр в Иль-де-Франсе.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
  
 , pp. 449—470

Ссылки 
 

Дом де Монморанси